Хомейн:

 Хомейн — город на западе Ирана, в провинции Меркези.
 Хомейн — одна из 10 областей (шахрестанов) иранской провинции Меркези.